Alexander Kølpin kan henvise til flere personer:

 Alexander Kølpin (danser) – balletdanser, instruktør og skuespiller, født 1965
 Alexander Kølpin (kirurg) – kirurg, født 1731, død 1801